Klampis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klampis, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Klampis, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar